Golden Prague — турнир по международным шашкам. Проводится с 1981 года в Праге, Чехия. Первым победителем стал советский шашист Хейнар Яху.

История проведения 
В первом турнире приняли участие 10 чехословацких шашистов и по одному представителю СССР и Польши - Хейнар Яху и Тадеуш Пржимюсинский.

В 1982 году турнир стал более представительным: увеличилось количество участников (до 18) и представляемых ими стран - кроме Чехословакии и СССР участвовали шашисты Нидерландов, Югославии и Германии.

В 1985 году чехословацкие шашисты в последний раз были в большинстве. 

И в дальнейшем росла представительность турнира. Он стал этапом Кубка мира. В 2017 году в нём приняли участие 70 спортсменов из 14 стран.

Интересные факты 
Роберт Мисанс стал самым молодым победителем — 17 лет.

1998 год — Вацлав Кржишта первый и пока единственный победитель турнира из его хозяев.

Дарья Ткаченко единственная женщина победившая в «Golden Prague».

Победитель турнира 2008 года Арьен де Моэй выиграл все партии.

В 2010 году впервые участвовали шашисты Китая.

Призеры

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира 
 Список победителей

Международные спортивные соревнования в Праге
Соревнования по международным шашкам